François Langlois peut désigner :

 François Langlois dit Chartres ou « Ciartres » (1588-1647), éditeur et marchand d'estampes, peintre et libraire français ;
 François Langlois, architecte français du  ;
 François Langlois (1948-), ancien homme politique québécois, député de Bellechasse.